Okręty US Navy o nazwie USS "Rappahannock":
 Pierwszy "Rappahannock" (AF-6) był okrętem zaopatrzeniowym do przewozu zwierząt. Był w służbie w latach 1917-1924. Wcześniej cywilny niemiecki statek SS "Pommern".
 Drugi "Rappahannock" (T-AO-204) jest okrętem zaopatrzeniowym typu Henry J. Kaiser, który wszedł do służby w 1995 i pozostaje nadal w służbie (stan na 2007 rok).
Rappahannock